A Brasileira (in italiano: La brasiliana) è il nome di diversi caffè aperti in Portogallo all'inizio del XX secolo da Adrian Teles.
A Brasileira (Porto) – nel 1903
A Brasileira – a Lisbona nel 1905
A Brasileira (Braga) – nel 1907
A Brasileira (Coimbra) – nel 1928.